Нолан Пратт (,  14 серпня 1975, Форт-МакМеррей) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ЗХЛ.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 115-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Кароліна Гаррікейнс», «Колорадо Аваланч», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Баффало Сейбрс», «Амур» та «Лукко».

Загалом провів 630 матчів у НХЛ, включаючи 38 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 2001.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Амура»
Хокеїсти «Лукко»
Тренери «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»